Lumber City (Geórgia)
Lumber City (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos